FK Borac Banja Luka är en bosnienserbisk fotbollsklubb som spelar i högsta bosniska ligan Premijer liga. De vann ligan år 2010 och deltog i kvalspelet till Uefa Champions League 2011/2012. Borac kommer ifrån staden Banja Luka. Borac är ett av de bästa lagen i Bosnien och Hercegovina. I kvalspelet till Uefa Europa League 2012/2013 åkte man ut direkt efter en skrällförlust mot Celik Niksic.

Placering senaste säsonger

Referenser

Noter

Externa länkar 
Klubbens hemsida

b